BRP peut faire référence à :
 Basic Role-Playing, un système générique de jeu de rôle ;
  ;
 Bombardier Recreational Products, le nom en anglais de Bombardier Produits récréatifs ;
 British Racing Partnership, une écurie de Formule 1 en activité entre 1959 et 1964 ;
 Brigade de répression du proxénétisme, dénomination de la Brigade des mœurs française depuis 1989 ;
 Bureau de recherche de pétrole ;
 Bruno Roger-Petit, un journaliste français ;
 Bonvalet et Robin-Prévallée, une méthode d'estimation moyenne mise au point par eux en 1987, et utilisée pour du calcul de temps de parcours.

Code IATA des aéroports